Toto je seznam významných hor a kopců v Andoře řazený podle jejich nadmořské výšky.

Seznam hor a kopců 

 
Andorra
hory a kopce